Шко́ла № 54

 Школа № 54 (Москва)
 Школа-гимназия № 54 (Алма-Ата)
 Неполная средняя школа № 54 (1935—1936) — школа № 121 (Челябинск)